Кійокава (Канаґава)
Кійокава (Хоккайдо)
Кійокава (Ямаґата)